Sent Laurenç e Bretanha (en francès Saint-Laurent-Bretagne) és un municipi francès, situat al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània.

Demografia

Administració

Agermanaments 
  Loarre

Referències 

Municipis del Cantó de Morlans